Аббревиатура МПМ может обозначать:

 МПМ (Многопользовательский мир) — разновидность текстовых многопользовательских компьютерных игр
 МПМ (Малая Прилипающая Мина) — советская малогабаритная магнитная мина для диверсионных операций
 МПМ (Материнская Плата Моноблока) — материнская плата, используемая в моноблоке